Renée Kool (kunstenaar)
Renée Kool (criminoloog)